Il doppio del torneo di tennis Unicredit Czech Open 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jiří Novák e Radomír Vašek che hanno battuto in finale Sjeng Schalken e Joost Winnink 6-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Vojtěch Flégl /  Petr Pála (primo turno)
 Tomáš Krupa /  Pavel Vízner (quarti di finale)

 Daniel Fiala /  Gábor Köves (quarti di finale)
 David Škoch /  Tomáš Anzari (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 1994